Bernrain ist ein Ortsname:

 Bernrain, Quartier der Gemeinde Kreuzlingen, Bezirk Kreuzlingen, Kanton Thurgau; Wallfahrtsort
 Bernrain (Ehningen), Viertel der Gemeinde Ehningen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Bernrain (Irschenberg), Weiler der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern